Большая Исянгильдина — деревня в Кулуевском сельском поселении, Аргаяшского района, Челябинской области.

Деревня основана в 1770-х году. Во время Гражданской войны на территории деревни шли бои/

Географическое положение 
Расположена в южной части района, на берегу реки Караси. Расстояние по дороге до центра Кулуева — 10 км.

Население 

(в 1873—675, в 1900—811, в 1916—735, в 1983—283, в 1995—235)

Улицы 
 Лесная улица
 Новая улица
 Центральная улица

Инфраструктура 
 Библиотека
 Школа
 ЗАО «Кулуево»

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Аргаяшского района